Les Innomables est le nom de plusieurs œuvres :
 Les Innommables, une série de bande dessinée de Yann et Conrad créée en 1980 ;
 Les Innommables, un roman de Patrick Cauvin paru sous son vrai nom Claude Klotz paru en 1971 ;
 Les Innommables, un roman de Kim Young paru en 1980.